Попова Тетяна Валеріївна ( , Київ, Українська РСР) — радник Міністра оборони України з грудня 2014 до жовтня 2015 року; заступник Міністра інформаційної політики України з 4 лютого 2015 року по серпень 2016 року.

Член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів з 6 листопада 2019 року.

Життєпис

Освіта 
1999 — закінчила Київський національний економічний університет; спеціальність — економіка, кваліфікація — бакалавр з фінансів і кредиту.

2005 — закінчила Київський інститут інвестиційного менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій»; кваліфікація — спеціаліст, менеджер-економіст.

2005 — здобула ступінь МВА Семфордського університету (Алабама, США) на базі Київської бізнес школи.

Трудова діяльність та нагороди 
1992—1994 — розпочала свою трудову діяльність в 16 років в рекламному агентстві «Cordier International»

1995—1996 — працювала менеджером з реклами у  РА «Видавництво Бліц-Інформ». 

1997—1999 — у 21 рік стала наймолодшим медіа менеджером міжнародного РА «Bates Saatchi&Saatchi». 

2000 — у 24 роки відкрила власну рекламну агенцію ТОВ «Медіа Експерт». З 2004 року агентство було приєднане до Mediaedge CIA, 2008 — приєднане до Havas Media.

2004 — член правління ВРК.

2007 — агентство МЕХ отримало перший шорт-лист в історії України на фестивалі Cannes Lions International Advertising Festival. 

2010 — удостоєна нагороди Всеукраїнської рекламної коаліції «Слід у рекламі» за вагомий внесок у розвиток українського рекламного ринку.

З вересня 2016 року керуючий партнер в «Арена Медіа Експерт».

З грудня 2018 року обрана головою Комітету по медіа та комунікаціям в Американській торговельній палаті в Україні.

Участь у Революції Гідності та реформуванні держави 
З грудня 2013 року брала активну участь у революційних подіях, відкрила хостел для мітингувальників Євромайдану. З березня, задіявши ресурси агентства, проводила моніторингову діяльність для NET TV2 RADIO Consul та дослідження інформаційного простору України на предмет виявлення сепаратистських закликів та неправдивої інформації. Сприяла діяльності щодо припинення ретрансляції російських телеканалів на території України. Увійшла до складу Українського Кризового Медіа-центру, який було створено спільними зусиллями провідних українських експертів у галузі комунікацій та зв'язків з громадськістю на волонтерських засадах.

Під час скандалу про оприлюднення даних журналістів на сайті Центру «Миротворець» виступала проти закриття сайту, але в той же час була єдиним членом Уряду, хто з самого початку відкрито підтримував журналістів та вимагав видалити персональні данні журналістів українських та іноземних ЗМІ. Після заяви послів G7, голови Ради Європи та представництва ЄС з аналогічними заявами про неприпустимість публікації персональних даних виступили: віце-прем'єр по європейській інтеграції, міністр інформаційної політики, прем'єр міністр, голова СБУ та Президент України.

Політична діяльність 
З червня 2014 року по травень 2015 — член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

3 грудня 2014  по жовтень 2015 року — радник Міністра оборони України.

З 4 лютого 2015 року по серпень 2016 року — Заступник Міністра Інформаційної Політики України.

Вересень 2016 року — головний експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека»

З 2017 року спільно з НСЖУ веде «Індекс фізичних атак на журналістів»

З жовтня 2018 року — започаткувала щотижневу програму «Євроінтегратори» — новий телевізійний проект на каналі «Oboz.TV», на сайті «Obozrevatel» (української версії) і на сайті «Kyiv Post» (англійської версії). Це завжди живі інтерв'ю щодо останніх новин з іноземними політиками, дипломатами, керівниками міжнародних організацій і найвідомішими українськими євроінтеграторами.

Примітки

Посилання 

 Тетяна Попова на Цензор.нет: https://amp.censor.net.ua/blogs/all/page/1/author/387693
 Тетяни Попової декларація: https://public.nazk.gov.ua/declaration/19d3bb02-e49c-42c6-8dbf-d297d4baa11e
 Тетяна Попова у соціальній мережі Facebook
 1.12.2014 Должна ли Украина платить пенсии в так называемых ДНР и ЛНР?
 Ukraine's infowar amazon: Deputy Minister Tetyana Popova seeks to make Ukrainian army media-savvy
 On the frontlines in Ukraine, a technological gap
 无界新闻战地记者：战争没有让女人走开 (about Embedded journalism program)
 http://inform-security.com/ua/content/tetyana-popova-poyasnyla-chomu-armiya-fm-ne-otrymala-chastoty-v-mariupoli
 https://www.radiosvoboda.org/a/news/28016166.html
 http://detector.media/infospace/article/119183/2016-09-29-tetyana-popova-pereshkodzhannya-vorozhomu-movlennyu-tekhnichno-mozhlive/
 http://detector.media/infospace/article/119392/2016-10-05-donetskii-institut-informatsii-provel-diskussiyu-kto-meshaet-vosstanovit-ukrainskoe-veshchanie-na-donbasse/
 http://detector.media/blogs/article/119638/2016-10-12-ukrainski-media-problemi-ta-perspektivi/
 http://detector.media/community/article/119641/2016-10-12-tetyana-popova-pochala-robotu-v-go-information-security/
 https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/televyshka-na-karachune-ne-vernet-ukrainskie-telekanaly-v-doneck-popova
 https://www.radiosvoboda.org/a/28445030.html
 http://inform-security.com/ua/content/mizhnarodna-konferenciya-bezpeka-zhurnalistiv-v-ukrayini-prypynennya-bezkarnosti
 http://zik.ua/news/2016/10/25/ukrainske_movlennya_na_donbasi_mozhut_vidnovyty_do_seredyny_lystopada_979102
 https://web.archive.org/web/20170909073839/http://nbnews.com.ua/ru/tema/190901/
 http://s-plus.tv/televyshka-na-gore-karachun-nachala-rabotu-pravda-v-testovom-rezhime/
 https://dn.depo.ua/ukr/kramatorsk/u-kramatorsku-vidbuvsya-testoviy-zapusk-vidnovlenoyi-televezhi-16112016145700
 http://reporter.dn.ua/news/events/na_vyshke_na_gore_karachun_v_testovom_rezhime_zapustili_peredatchiki_mininformpolitiki_ukrainy/
 https://112.ua/ato/televyshka-na-gore-karachun-dostroena-i-v-blizhayshee-vremya-budet-vvedena-v-ekspluataciyu-353276.html
 http://m.day.kyiv.ua/ru/news/171116-telebashnya-na-karachune-otremontirovana-i-gotova-k-rabote
 http://inform-security.com/ua/content/vyshku-na-karachune-dostroyly-y-testyruyut
 http://inform-security.com/ua/content/pres-reliz-ekspert-zi-strategichnyhkomunikaciy-go-informaciyna-bezpeka-tetyana-popova
 http://inform-security.com/ua/content/9-grudnya-pered-ceremoniyeyu-effie-tetyana-popova-vystupyla-z-vizhn-promovoyu-future-media
 http://inform-security.com/ua/content/13-grudnya-tetyana-popova-vystupyla-uchasnykom-u-panelniy-dyskusiyi-shchodo-konfliktu-mizh
 http://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/glushit-ukrainskoe-radio-na-donbasse-prikazyvayut-kuratory-iz-moskvy-popova
 http://www.radiosvoboda.org/a/28323940.html
 https://www.radiosvoboda.org/a/28337376.html
 http://inform-security.com/ua/content/pres-reliz-go-platforma-spilnyh-diy-go-informaciynyy-zahyst-v-muzeyi-istoriyi-kyyeva
 http://www.radiosvoboda.org/a/28373318.html
 https://www.radiosvoboda.org/a/28387220.html
 http://inform-security.com/ua/content/pokryttya-teleradiokanaliv-v-doneckiy-ta-luganskiy-oblastyah
 https://site.ua/tetiana.popova/7376-znovu-pro-proekt-embedded-journalists/
 https://web.archive.org/web/20170720035844/http://magnolia-tv.com/opinion/90418-pogano-shcho-ros-isk-sotsmerezh-zaboronili-ne-cherez-sud
 http://netfreedom.org.ua/vidpovid-na-agresiyu-rosiyu-vidbulasya-ne-bez-porushennya-prav-pidsumki-diskusiyi-schodo-sanktsiynogo-ukazu/
 http://inform-security.com/ua/content/oprylyudnennya-spyskiv-zhurnalistiv-rik-potomu
 http://akmc.in.ua/index.php/ru/5627-kibervojna-ugroza-dlya-vsego-mira
 http://inform-security.com/ua/content/pres-reliz-na-zaproshennya-komitetu-verhovnoyi-rady-ukrayiny-z-pytan-svobody-slova-ta
 https://www.radiosvoboda.org/a/28598299.html
 https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/eto-popytka-vvesti-cenzuru-v-internete-eks-zamministra-informpolitiki-o-zakonoproekte-6688
 https://web.archive.org/web/20170820062443/http://ru.telekritika.ua/dusia/tatyana-popova-v-pravovom-gosudarstve-sozdatelei-saita-parazit-privlekli-bi-k-otvetstvennosti-za-razzhiganie-nenavisti-674475
 http://inform-security.com/ua/content/posibnyk-dlya-zbroynyh-syl-ukrayiny-po-roboti-z-zhurnalistamy-v-zoni-ato
 https://www.pravda.com.ua/rus/authors/5384a493619a6/
 https://blogs.pravda.com.ua/authors/popova/
 https://censor.net.ua/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/387693/sortby/date
 https://web.archive.org/web/20180418162121/https://www.radiosvoboda.org/author/100751.html

Уродженці Києва
Політики України
Заступники міністрів України
Радники міністрів України